El término Cyber, o Ciber- es un prefijo común derivado de "cybernetic" o "cibernética", y puede referirse a:

Cultura 
 Cyber (subcultura) o cybergoth, es un tendencia del movimiento gótico.
 Cyberpunk, subgénero futurístico de ciencia ficción.
 Cyberchase, serie educativa animada.

Ficción 
 Cyber, personaje ficticio de Marvel Comics.
 Doctor Cyber, personaje ficticio de DC Comics.
 Cyberman, raza ficticia de la serie británica Doctor Who.

Otros
 Cibercafé, local público donde se ofrecen servicios de computadora, Internet y relacionados.